François Saint-Pierre (né en 1917), écrivain et journaliste français ;
 François Saint-Pierre (né en 1960), avocat français.